Longmore steht für:

 Andrew Longmore (1953–2019), englischer Cricketspieler und Journalist
 Michael Longmore (* 1979), englischer Cricketspieler 
 Ruth Longmore, Schauspielerin 
 77P/Longmore, ein 1975 entdeckter Komet, benannt nach Andrew Jonathan Longmore